

Anatomia 
 Duramadre o Dura madre parte più esterna delle meningi ed è situata sopra arcnoide e pia madre

Musica 
 Duramadre primo album musicale di Eva